Pferdmenges ist der Familienname folgender Personen:
 Luca Pferdmenges (2001), deutscher Jongleur
 Gisela Pferdmenges (1921–2003), deutsche Grafikerin; Ehefrau und Kollegin von Karl Gröning jr. (1921–2003)
 Robert Pferdmenges (1880–1962), deutscher Bankier und Politiker
 Wilhelm Albert Pferdmenges (1844–1898), deutscher Textilfabrikant